Бурухон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 35 км². Население — 1422 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем муниципалитета почитается святой великомученик и целитель Пантелеимон.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо